Lim (rivier), een rivier in Servië en Montenegro
 Lim (Kroatië), een baai in Kroatië
 Lim (Vietnam), een thị trấn, district Tiên Du, provincie Bắc Ninh, Vietnam
 Lim (achternaam), een Koreaanse achternaam
 Limiet, wiskundige functie die soms wordt afgekort tot lim
 Lineaire inductiemotor, een aandrijving gebaseerd op een wisselend magnetisch veld